El municipio de Seal (en inglés: Seal Township) es un municipio ubicado en el condado de Pike en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 3396 habitantes y una densidad poblacional de 45,26 personas por km².

Geografía 
El municipio de Seal se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 75.03 km², de la cual 73,51 km² corresponden a tierra firme y (2,03 %) 1,52 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 3396 personas residiendo en el municipio de Seal. La densidad de población era de 45,26 hab./km². De los 3396 habitantes, el municipio de Seal estaba compuesto por el 97,06 % blancos, el 0,77 % eran afroamericanos, el 0,32 % eran amerindios, el 0,24 % eran asiáticos y el 1,62 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,59 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Pike (Ohio)